Чемпионат Дании по шахматам 1993 проходил в Тённере.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1993
 DM-Omkamp 1993

Чемпионаты Дании по шахматам
1993 год в шахматах
Спорт в Дании в 1993 году